Cyrus Hamlin ist der Name folgender Personen:

* Cyrus Hamlin (Missionar) (1811–1900), US-amerikanischer Missionar und Prediger
 Cyrus Hamlin (General) (1839–1867), US-amerikanischer Politiker und General
 Cyrus Hamlin (Literaturwissenschaftler) (1936–2011), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler